Hermannsfeld bezeichnet Ortschaften:

 Hermannsfeld (Essingen), Weiler der Gemeinde Essingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Hermannsfeld (Mögglingen), Weiler der Gemeinde Mögglingen im Ostalbkreis in Baden-Württemberg
 Hermannsfeld (Rhönblick), Ortsteil der Gemeinde Rhönblick im Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen